Маковер

 Маковер, Самуель Гдалевич (1908—1970) — советский астроном.
 Маковер, Элен (1910—1998) — британский экономист.
 1771 Makover — малая планета, названная в честь С. Г. Маковера.